Суперкубок Польщі з футболу 2012  — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2012 року між чемпіоном Польщі клубом Шльонськ (Вроцлав) та володарем кубка Польщі клубом Легія (Варшава).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2012
Польща
2012 у польському спорті
Події 12 серпня
Серпень 2012